Премия Лоренса Оливье за лучшую женскую роль () — британская награда, присуждаемая , в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. Была создана в 1976 году и переименована в 1984 году в честь великого британского актёра.

Данная номинация получила своё современное название в 1993 году, до этого она называлась «Актриса года». С 1976 по 1984 годы и в 1988 году номинация была разделена на две категории: «Премия Лоренса Оливье лучшей актрисе в новой пьесе» и «Премия Лоренса Оливье лучшей актрисе в возобновлённой пьесе».

За все время существования премии ее получили 42 актрисы. Актриса Шейла Атим — последняя на данный момент обладательница премии, она получила ее за роль Мэриэн в пьесе «Созвездия». Актриса Джуди Денч — абсолютная рекордсменка в номинации «Лучшая актриса» и по количеству полученных наград, и по количеству номинаций: она является пятикратной обладательницей премии, а также одиннадцатикратной номинаткой на премию в данной категории.

Победители и номинанты 
В расположенных ниже таблицах находятся имена победителей и номинантов на премию Лоренса Оливье в категории «Лучшая актриса».

1970-е

1980-е

1990-е

2000-е

2010-е

2020-е

Статистика

Лауреаты нескольких наград

Многократные номинанты на премию 
В таблицах полужирным золотым шрифтом отмечены годы, в которые номинанты становились обладателями премии.

См. также 
 Премия «Тони» за лучшую женскую роль в пьесе

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт премии Лоренса Оливье 

Премия Лоренса Оливье
Награды актрисам